Porsche Tennis Grand Prix 2013 – tenisowy turniej WTA z cyklu Porsche Tennis Grand Prix rozgrywany w dniach 22–28 kwietnia 2013 roku w Stuttgarcie na kortach ziemnych w hali o puli nagród 795 707 euro.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2013 w tenisie ziemnym
2013